Plaats in Indonesië
 Truneng (Slahung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Truneng (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java